Husarkåren i Örebro kan syfta på:

 Livregementets husarkår – ett militärt förband 1815–1892
 Husarstallet, Örebro – en byggnad i centrala Örebro som användes av Livregementets husarkår 1835–1905 och revs 1912
 Husarernas kanslihus och ridhus, Örebro – en byggnad uppförd 1861–1862 vid Olaigatan 21 i Örebro